Estiria puede denominar:
Estiria, uno de los nueve estados de Austria.
Estiria o Baja Estiria, una de las siete regiones tradicionales de Eslovenia.
Estiria, un demo ático de la Antigua Grecia.
Ducado de Estiria, un ducado situado en lo que hoy es el sur de Austria y el norte de Eslovenia.